Джошуа:

Фамилия
 Джошуа, Абель (род. 2000) — мозамбикский футболист, полузащитник.
 Джошуа, Ларри (род. 1952) — американский актёр.
 Джошуа, Прем (род. 1946) — германский музыкант, мультиинструменталист, композитор, пионер World-музыки.
 Джошуа, Роберт (1906—1970) — австралийский политик, лейборист и антикоммунист.
 Джошуа, Эбенезер (1908—1991) — первый главный министр Сент-Винсента и Гренадин от левой Народной политической партии.
 Джошуа, Энтони (род. 1989) — олимпийский чемпион 2012 года, чемпион мира среди профессионалов по боксу в тяжёлом весе.

Фильм
 «Джошуа» — фильм 2002 года, режиссёр Джон Перди.
«Джошуа» — фильм 2007 года, режиссёр Джордж Рэтлифф.

См. также 
 Джошуа-Три (национальный парк)